XTP (Extreme Transaction Processing) — форма обработки транзакций в информационных технологиях.
 XTP — идентификационный номер продукции одного из ведущих предприятий России транспортного машиностроения.
 XTP — протокол транспортного уровня, предлагаемый для использования в высокоскоростных сетях